Jesús Villalobos puede referirse a:

 Jesús Villalobos, futbolista chileno;
 Jesús Villalobos, político mexicano;
 Jesús Villalobos Villegas, futbolista peruano;